Gunnar Bentz – nuotatore statunitense
 Melitta Bentz – imprenditrice tedesca, inventrice del filtro da caffè
 Dirty Knobs (pseudonimo di Zac Bentz) – musicista statunitense